Goult é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Vaucluse. Estende-se por uma área de 23,77 km².

Demografia

Comunas de Vaucluse